Franciaország
Orgeval, település Aisne megyében
Orgeval, település Yvelines megyében